Bang-Haas ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bang-Haas (1846–1925), dänischer Entomologe (Insektenkundler) und Insektenhändler
 Otto Bang-Haas (1882–1948), deutscher Entomologe